Полянский, Николай:
 Полянский, Николай Алексеевич (1921—1943) — танкист, гвардии лейтенант, Герой Советского Союза.